Fábián Péter (1970) üzletember
 Fábián Péter (1990) színművész, rendező, művészeti vezető